Галахов, Василий:

 Галахов, Василий Иванович (1915—1992) — командир отделения связи 286-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, Герой Советского Союза.
 Галахов Василий — псевдоним Василия Васильевича Гиппиуса (1890—1942).